«Kalimba de Luna — 16 Happy Songs» () — сборный альбом группы Boney M., выпущенный в ноябре 1984 года. Песни «Kalimba de Luna» (17-я позиция в чартах Германии, 22 недели) и «Happy Song» (7-е место в Германии, 16 недель) были первыми песнями группы за три года, попавшими в топ-20 в Германии. Сборник ознаменовал возвращение в группу Бобби Фаррелла. Сборник включал в себя 3-минутные изменённые треки из альбомов «Boonoonoonoos» и «Ten Thousand Lightyears», а также неальбомные синглы «Children Of Paradise» / «Gadda Da Vida» (1980), «Felicidad (Margherita)» (1981), «Going Back West» (1982) и «Jambo — Hakuna Matata (No Problems)» (1983). Кроме того, в состав диска был включён новый ремикс «Calendar Song» из альбома «Oceans of Fantasy». Как и в альбоме 1980 года «The Magic of Boney M. — 20 Golden Hits», многие из этих изменений вновь появились в ряде компиляций хитов в будущем, последним из которых стала коллекция Sony BMG 2007 года.

Список песен 
Сторона A:
 «Happy Song» (Абакаб, Баччиоччи, Спанья) — 6:41
 «Going Back West» (Джимми Клифф) — 3:11
 «Barbarella Fortuneteller» (Дэвис, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 2:54
 «I Feel Good» (Бишоф, Фрэнк Фариан, Баршт) — 3:04
 «Consuela Biaz» (Каридж, Фрэнк Фариан, O’Хара) — 2:48
 «Jambo — Hakuna Matata (No Problems)» (Бишоф, Харрисон) — 2:49´
 «Jimmy» (Фрэнк Фариан) — 2:56
 «The Calendar Song» (Фрэнк Фариан) — 2:22

Сторона B: 
 «Kalimba de Luna» (Аморусо, ДиФранко, Эспозито, Ликастро, Малаваси) — 7:18
 «Felicidad (Margherita)» (Конц, Массара) — 2:52
 «Living Like a Moviestar» (Бишоф, Фрэнк Фариан, Кауэл) — 2:56
 «Gadda-Da-Vida» (Дуг Ингл) — 2:59
 «Somewhere in the World» (Дэвис, Гроу, Кейлхауэр) — 3:03
 «African Moon» (Каридж, Фрэнк Фариан, Митчелл, Рулофс) — 3:00
 «Children of Paradise» (Фрэнк Фариан, Джей, Рейам) — 2:50
 «Boonoonoonoos» (Фрэнк Фариан, Эрхардт) — 2:12

Ссылки 
 Discogs.com, детальная дискография

Альбомы Boney M.